Ислам Ибадуллахович Хаметов (род. 12 октября 1993, Махачкала, Дагестан, Россия) — дагестанский дзюдоист, выступающий за Самару; обладатель Кубка Европы 2014 года, победитель первенства России до 20 лет, бронзовый призёр первенства России до 23-х лет и в 2011 выиграл серебряную медаль в городе Хасавюрт.

Выступает в весовой категории до 66 килограмм. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Родился 12 октября 1993 года в городе Махачкала в лезгинской семье (есть сестра и брат). Учился в средней школе № 28, окончил политех и служил в армии.

В 2014 году, в Малаге (Испания), где проходил Кубок Европы по дзюдо, завоевал золото в финальной схватке одолев испанца Лабраде Фернандезу.

Ислам Хаметов выиграли медали турнира серии Гран-при, который проходил с 17 по 19 ноября в Нидерландах. Добился бронзовой медали в весе до 66 кг. Он в ходе соревнований проиграл лишь призёру молодежного первенства Европы Альберто Гайтеру Мартину из Испании, а в трех других схватках был сильнее своих оппонентов, лишив шансов на пьедестал атлетов из Монголии, Катара и Ирана.

Ссылки 
 

Дзюдоисты России
Прапорщики (Российская Федерация)